Нгуму может означать:
Фамилия
 Нгуму, Натан (род.2000) — французский футболист.
Топоним
 Нгуму (Камерун) — город в Камеруне, административный центр департамента Мефу и Аконо.
 Нгуму — коммуна департамента Мефу и Аконо (Камерун).